Le titre  regroupe une trilogie de films de comédies d'action avec dans chacun au moins Rowan Atkinson et Ben Miller comme acteurs et personnages communs :
 Johnny English (proprio sensu), film franco-britannique de Peter Howitt sorti en 2003 ;
 Johnny English, le retour, film franco-américano-britannique d'Oliver Parker sorti en 2011 ;
 Johnny English contre-attaque, film franco-américano-britannique de David Kerr sorti en 2018.